Osoby o tym nazwisku:
 Eyre Sealy – barbadoski trener piłkarski

Miejscowości w USA:
 Sealy – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Austin
Gminy w USA:
 Sealy (ang. Sealy Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Logan